

Красногорка — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область

Красногорка — село, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Красногорка — село, Звіриноголовський округ, Курганська область
 Красногорка — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Красногірка
 Червоногірка